Mužská dvouhra Barcelona Open Banco Sabadell 2019 probíhala ve druhé polovině dubna 2019. Do singlové soutěže barcelonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Trojnásobným obhájcem titulu byl druhý hráč světa Rafael Nadal ze Španělska, který vypadl rovněž jako o týden dříve v Monte-Carlu v semifinále. Jeho přemožitelem se stal Dominic Thiem, jenž Nadala na antuce porazil počtvrté. To se na okruhu před ním podařilo pouze Djokovićovi. Pasivní bilanci vzájemných utkání snížil na 4–8. Porážkou Španěl završil barcelonskou sérii neporazitelnosti, čítající 18 výher v řadě.

Vítězem se stal třetí nasazený Dominic Thiem, jenž ve finále zdolal ruskou turnajovou sedmičku Daniila Medveděva po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–0. Aktivní poměr vzájemných zápasů 25letý Rakušan proti o dva roky mladšímu soupeři navýšil na 2–0. V probíhající sezóně si po triumfu na BNP Paribas Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu ATP Tour, z toho osmý antukový. Barcelonské finále prohrál již v roce 2017 s Nadalem.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Barcelona Open
ATP Tour 2019